Янтиковская средняя общеобразовательная школа — муниципальное бюджетное образовательное учреждение, расположенное в селе Янтиково Янтиковского района Чувашии.

История школы

Краткая историческая справка 
 Первая школа в с. Янтиково была открыта Министерством Госимущества в 1862 году. Она просуществовала до 1865 года.
 В 1855—1856 годах в Казанском крае выдвинулся известный деятель просвещения нерусских народов профессор Николай Иванович Ильминский, выработавший систему просвещения, направленную на усиление православия среди нерусских народов Поволжья, Средней Азии и Сибири. В нерусских школах началось обучение по системе Ильминского. Для работы в школах по этой системе очень помогло организованное в 1867 году братство святителя Гурия в г. Казани. Оно настаивало на распространении христианской религии среди инородцев в ходе их обучения. Братство св. Гурия начинает открывать в селениях «инородцев» школы.
 В с. Янтиково школа братства св. Гурия была открыта в 1875 году, что является второй неофициальной датой открытия школы. Под эгидой братства святителя Гурия она просуществовала до 1882 года. Школа размещалась в частной наёмной квартире.
 До 1905 года в школах братства св. Гурия дети обучались в течение 2 лет. После Н. И. Ильминскиго много сил вкладывает в дело просвещения чувашского народа И. Я. Яковлев. В 1879 году он впервые приезжает как инспектор народных училищ Казанского округа в с. Яншихово-Норваши, который на сходе 12 октября 1879 года содействовал принятию договора сельчанами о выделении одной десятины земли в черте деревни для постройки школы.
С этого времени И. Я. Яковлев проводит огромную работу по организации строительства школ в селениях Яншихово-Норваши и Янтиково.
И. Я. Яковлев инородческое МНП училище намеревался ходатайствовать открыть в с. Янтиково или в д. Буяново. Наконец на сходе крестьян Архангельско-Янтиковской волости пришли к общему выводу об открытии инородческого МНП училища в с. Янтиково, которая открылась 4 октября 1882 года в 11 часов дня. В училище собрались 52 ученика с родителями.
 Резолюцией от 10 сентября 1882 года И. Я. Яковлев определил Антона Григорьева на должность первого учителя во вновь открывающееся одноклассное инородческое училище в с. Янтиково, который проработал в данной должности до 1885 года.
 После него с 15 сентября 1885 года работал учителем Михаил Никитин.
 В 1896 году И. Я. Яковлев назначил учителем Янтиковского одноклассного инородческого МНП училища Гаврила Фёдорова, преподавателя русского языка 1 класса Симбирской чувашской школы
 С 26 августа 1897 года Николая Ефремова, окончившего курсы Симбирской центральной чувашской школы.
После перевода Янтиковской и Яншиховской школ в систему Министерства народнрго просвещения И. Я. Яковлев со всей энергией и настойчивостью начинает большую работу по строительству школьных зданий в этих двух селениях.
 Янтиковское двухэтажное здание школы начали строить в 1896 году и закончили в 1903 году.

И. Я. Яковлев во время строительства школы почти ежегодно бывал здесь и каждый раз останавливался у Степана Емельянова в пятистенном доме, где размещалась школа. В 1903 году на приём школы в последний раз приезжал И. Я. Яковлев. Поднявшись на второй этаж вместе с членами комиссии, как только переступил порог класса, сказал: «Выдержит ли меня данная школа». В этот миг сделал подпрыгивание и произнёс опять: «Школу построили хорошо, поэтому надо пустить в ход».

 Первый выпуск учащихся из Янтиковского 2-классного инородческого МНП училища состоялся в 1905 году. Свидетельство об окончании курса во втором классе МНП училища получили 41 ученик, посещавшие училище из 26 деревень. Среди них был Михаил Алексеевич Масленников, который проработал в школе 48 лет.
 Из данных дел инспектора народного образования Цивильского уезда Н. П. Пудовика за 1914-15 г.г. видно, что на 01.02.1915 г. учителями Янтиковского 2-классного училища состояли Орлова, Соколова, З. Комиссарова(зав.училищем). Ассигновано средств на 1916 год по классным расписаниям для Янтиковского МНП училища 2091 30 копеек.
 В янтиковском 2-классном МНП училище с 1905—1917 г.г. было всего 10 выпусков и выданы свидетельства 292 ученикам.
 К началу 1933-1934 учебного года Чувашская АССР добилась полного охвата детей, окончивших начальные школы, обучением в 5-х классах.
 В 1936-1937 учебном году в школе работали 14 учителей: П. П. Павлов — директор, М. А. Масленников, М. В. Масленникова, М. Е. Степанова, Ольга Владимировна Пятницкая, Н. С. Семёнов, В. Ф. Орлов, К. В. Васильев, М. М. Белкин, И. А. Александров, П. П. Панфилов. Из них 3 учителя имели высшее образование, 2 — незаконченное высшее, 7 — средне-педагогическое и 2 учителя имели начальное образование.

Первые учителя 
 С 1862 г. до 1865 г. — заштатный преподаватель Министерства Госимущества.
 с 1865 г. до 1875 г. — штатный священник Братства святителя Гурия
 с 1875 г. до 10 сентября 1882 г. — Степан Емельянов
 с 10 сентября 1882 г. до 15 сентября 1885 г. — Антон Григорьев.
 с 15 сентября 1885 г. до 1896 г. — Михаил Никитин.
 1896—1897 г.г.- Гаврила Фёдоров, преподаватель русского языка 1 класса Симбирской чувашской школы.
 с 26 августа 1897 г. до 1905 г. -Николай Ефремов, окончивший курсы Симбирской центральной чувашской школы.
 1905—1910 г.г. — Михаил Алексеевич Масленников.

Директора 
 Масленников Михаил Алексеевич — (1910—1914) зав. училищем
 Коммисаров С. М. — (1915—1921) зав. училищем
 Масленников Михаил Алексеевич — (1921—1927) зав. училищем
 Рыжов В. А. — (1927—1929) директор
 Соколов Е. А. — (1929—1933) директор
 Ломоносов В. И. — (1933) директор
 Павлов П. П. — (1933—1938) директор
 Сичуркин П. И. — (1938—1938) директор
 Шехмачов И. А. — (1938—1938) директор
 Васильев Г.В, — (1939—1939) директор
 Филиппов И.Ф, — (1939—1941) директор
 Ломоносов В. И. — (1941—1941) директор
 Пакша Г. Ф. — (1941—1941) директор
 Масленникова М. В. — (1941—1950) директор
 Афанасьев Григорий Афанасьевич — (1950—1954) директор
 Игнатьев Петр Игнатьевич — (1954—1955) директор
 Леонтьев Михаил Леонтьевич — (1955—1959) директор
 Денисов Василий Денисович — (1959—1961) директор
 Прокопьев Владимир Николаевич — (1961—1963) директор
 Терентьев Вениамин Терентьевич — (1963—1973) директор
 Иванов Валерий Георгиевич — (1973—1982) директор
 Васильев Владислав Николаевич — (1982—1993) директор
 Михайлов Михаил Алексеевич — (1993—1994) директор
 Шакров Владимир Яковлевич — (1994—1994) директор
 Михайлов Михаил Алексеевич — (1994—2001) директор
 Кириллов Анатолий Николаевич — (2001—2012)
 Кириллова Вера Михайловна — (2012-2020 г.)
Моряков Евгений Николаевич - С 2020 г.

Хронология 
 1862 г. — в селе Янтиково открыта школа Министерства Госимуществ;
 1875 г. — открыта школа братства св. Гурия;
 12 октября 1879 г. — первый приезд с инспекцией как инспектора народных училищ Казанского округа в с. Яншихово-Норваши И. Я. Яковлева, проводившего огромную работу по организации строительства школ в селениях Яншихово-Норваши и Янтиково (Янтиковский район);
 4 октября 1882 г. — открыто одноклассное инородческое МНП училище;
 1896 г. — начало строительства Янтиковского двухэтажного здания школы;
 1 сентября 1902 г. — двухклассное инородческое МНП училище;
 1903 г. — пущено в эксплуатацию двухэтажное здание школы, строительство которого начато И. Я. Яковлевым;
 1905 г. — Первый выпуск учащихся из Янтиковского 2-классного инородческого МНП училища. Свидетельство об окончании курса во втором классе МНП училища получили 41 ученик, посещавшие училище из 26 деревень. Среди них был Михаил Алексеевич Масленников, который проработал в школе 48 лет;
 1907 г. — Второй выпуск Янтиковского 2-классного училища, свидетельство об окончании училища получили 44 человека;
 1909 г. — Третий выпуск Янтиковского 2-классного училища;
 1911 г. — Четвёртый выпуск Янтиковского 2-классного училища;
 1912 г. — Пятый выпуск Янтиковского 2-классного училища;
 1913 г. — Шестой выпуск Янтиковского 2-классного училища;
 1921 г. — двухклассное училище переименовано в советскую чувашскую школу 2 ступени. В этом году её окончило 17 учащихся (11 выпуск по счёту);
 1922 г. — выпуск из школы не состоялся, так как предыдущий 1921 год был годом голодным и приём в первый класс не производился;
 1923 г. — школа была реорганизована в школу-восьмилетку;
 1925 г. — 14-м выпуском по счету школу окончило 11 человек;
 1930 г. — Янтиковская школа-восьмилетка была преобразована в ШКМ(школа крестьянской молодежи), которая с 1930 по 1934 годы выпустила 191 ученика за 6 выпусков (в 1930 году было 2 выпуска);
 1934 г. — Янтиковская ШКМ преобразована в среднюю школу;
 1936 г. — пущено в ход новое здание школы на 200 ученических мест;
 1937 г. — введено всеобщее семилетнее обучение и созданы необходимые предпосылки для перехода ко всеобщему среднему образованию;
 1960 г. — в школе начато преподавание автодела;
 1972 г. — пущено в эксплуатацию новое здание школы на 468 мест;
 1974 г. — открыт памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, чьё имя носила пионерская дружина;
 1991 г. — в школе открыт педагогический класс при ЧГПИ имени И. Я. Яковлева;
 1994 г. — открыт технический лицей при Казанском технологическом университете;
 1995 г. — школа переименована в Янтиковскую среднюю общеобразовательную школу;
 2000 г. — открыт лицейский класс с углубленным изучением отдельных предметов при ЧГУ им. И. Н. Ульянова;
 2002 г. — школа переименована в МОУ «Янтиковская средняя общеобразовательная школа»;
 26 октября 2002 г. — школа отметила своё 140-летие;
 2002 г. — возобновилось строительство школы на 620 мест, которое было приостановлено в 1990-х годах;
 2004 г. — открыт профильный класс МАДИ;
 30 декабря 2005 г. — открытие нового здания школы;
 6 октября 2012 г. — школа отметила своё 150-летие.
 6 октября 2022 г. — школа отметит своё 160-летие.

Награды и заслуги 
 Грамота ФГОУ ВПО «ЧГСХА» за подготовку призера Республиканского конкурса творческих работ «Лучший фермер нашего района».
 Два педагога из состава школы признаны призёрами окружного этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». 
 2 учащихся стали лауреатами Всероссийского заочного конкурса «Познание и творчество». 
 Среди учителей школы:
 Заслуженный учитель РФ — 1,
 Заслуженный учитель Чувашской Республики — 1,
 имеют нагрудный знак «Почетный работник общего образования» — 6,
 имеют нагрудный знак «Отличник народного просвещения» — 1.
 Михайлова А. П., учитель биологии, в 2006 г., в 2010 г. получила грант Президента Российской Федерации.

Образование 
Общеобразовательные программы:

I ступень:
 обучение по традиционной системе;
 обучение по программе «Школа 2100»;
 школа будущих первоклассников;
 раннее обучение детей английскому языку, информатике;
 4 часа кружковых занятий;

II ступень:
 обучение по традиционной системе;
 предпрофильная подготовка;
 элективные курсы по выбору;
 кадетский класс;
 профориентационная подготовка;

III ступень:
 профильное обучение;
 спецкурсы с привлечением преподавателей ВУЗов;
 обучение автоделу и подготовка водителей автомобиля категории «B,C»

Направления инновационной деятельности:
 обучение по программе «Школа 2100»;
 раннее изучение английского языка, информатики;
 сотрудничество с ЧГУ им. И. Н. Ульянова, с ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, с МАДИ (ГТУ), с Казанским социально-гуманитарным колледжем;
 предпрофильная подготовка в девятых классах;
 профильное обучение в 10—11 классах по направлениям:
 физико-математическое направление;
 гуманитарное;
 естественно- научное;
 педагогическое;
 аппробация модели кадетского класса;
 психологическая служба;
 научно-исследовательская деятельность учащихся;
 участие в российских, республиканских, районных проектах;
 использование новых образовательных технологий

Учащиеся 

Медалисты школы:

Дополнительное образование

Воспитание 
Концепция воспитательной работы школы представляет собой личностно-ориентированную систему деятельности, в центре которой находится ребенок, его личность, интересы, склонности. Основной идеей деятельности педагогического коллектива является развитие личности. Воспитательная система школы рассматривается как сложная система, где воспитание и обучение выступают в качестве важнейших составляющих элементов. В школе осуществляется переход к методически обеспеченной системе саморазвития личности как системе помощи ребенку в выборе решения своих жизненных проблем, в преодолении трудностей учения, общения, здоровья, в проведении досуга, в выборе жизненного пути. Вследствие этого на данном этапе развития в школе создается модель школы, формирующей культуру жизненного самоопределения, которая характеризует человека как творца собственной жизни и собственного счастья. В этом заключается суть личностно-ориентированного воспитания.
 Организационная деятельность, нравственно–правовое воспитание.
 Формирование положительных привычек.
 Патриотическое воспитание.
 Развитие познавательной деятельности.
 Художественная деятельность и эстетическое воспитание.
 Спортивная деятельность.
 Работа с родителями.
 Профессиональное самоопределение.
 Трудовая деятельность.

Школьная газета 
 Школа некоторое время выпускала презентацию школьной газеты «Темяш» (историческое название села Янтиково).

Администрация 
Директор — Моряков Евгений Николаевич

Примечания

Ссылки 
 Информация о школе МОУ «Янтиковская средняя общеобразовательная школа» — карточка школы на сайте «Твоя школа».
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Янтиковская средняя общеобразовательная школа" Янтиковского района Чувашской Республики
 Старый Официальный сайт МОУ «Янтиковская средняя общеобразовательная школа».
 Конкурс учебных и социальных проектов «Горизонты грядущего»
 Чувашия.com: Янтиковскую школу ждут перемены
 Чебоксары.ru: 6 лучших школ Чувашии получат гранты

Источники 
 Стипендия для школьника
 В колодец за знаниями
 Школьники Чувашии — призеры Всероссийской олимпиады по химии
 Лауреат стала дипломантом
 Юная исполнительница Янтиковского района — дипломант российского фестиваля
 Лучший кабинет чувашского языка — в школе, которую посетили Путин и Медведев
 Награждение победителей конкурса «Школа-пресс-2007»
 Итоги учебного года. Создание сети республиканских экспериментальных площадок
 12 мая в республике пройдет I республиканский слет-фестиваль учащихся кадетских классов и школ
 Юнармейцы вышли из боя
 Фестиваль языков в Янтиковской СОШ
 В Янтиковском районе прошла Спартакиада народных игр
 Чувашия. Школа создаёт «Вечную библиотеку»

Школы Чувашии